Фуэнтес-де-Нава ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 60,51 км². Население — 732 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителем города считается святой Агустин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento
 Web de la Oficina de Turismo
 Fuentes de Nava.com 

Муниципалитеты Паленсии